Caille ist der Name

 der französischen Gemeinde Caille im Département Alpes-Maritimes

von Personen:
 Adolphe und Arthur Caille, Erfinder des ersten Spielautomaten
 Alain Caillé (* 1944), französischer Soziologe
 Fouques de Caille (1240–1273), Bischof
 Victor Caillé (1882–1958), Unternehmer und Kommunalpolitiker in Königsberg